Spor Tito-Stalin ali jugoslovansko-sovjetski razkol, je bil spor med političnim vodstvom Jugoslavije in Sovjetske zveze med Josipom Brozom Titom in Josifom Stalinom v letih po drugi svetovni vojni. Čeprav sta obe strani ta sporpredstavljali kot ideološki spor, je bil njun spor prav tako produkt geopolitičnega boja na Balkanu, ki je vključeval tudi Albanijo, Bolgarijo in komunistični upor v Grčiji, ki ga je podpirala Titova Jugoslavija, Sovjetska zveza pa je temu močno nasprotovala.

V letih po drugi svetovni vojni je Jugoslavija doživela gospodarske, notranje in zunanjepolitične cilje, ki niso bili v skladu z interesi Sovjetske zveze in njenimi zaveznicami iz vzhodnega bloka. Zlasti Jugoslavija je upala, da bo sosednjo Albanijo sprejela v jugoslovansko federacijo. To je spodbudilo ozračje negotovosti v albanskem političnem vodstvu in zaostrilo napetosti s Sovjetsko zvezo, ki si je prizadevala ovirati albansko-jugoslovansko integracijo. Jugoslovanska podpora komunističnih upornikov v Grčiji proti željam pridružitvi Sovjetski zvezi je še dodatno zapletla politične razmere. Stalin je poskušal pritisniti na Jugoslavijo in ublažiti njeno politiko, pri čemer je uporabil Bolgarijo kot njenega posrednika. Ko je spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo leta 1948 postal javen, so ga predstavili kot ideološki spor, da bi se izognili vtisu boja za oblast znotraj Vzhodnega bloka. 

S sporom se je začelo dolgotrajno obdobje čistk znotraj Komunistične partije Jugoslavije. To obdobje je spremljalo precejšnjo stopnjo motenj jugoslovanskega gospodarstva, ki je bilo prej odvisno od vzhodnega bloka. Spor je sprožil tudi strah pred bližajočo se sovjetsko invazijo in celo poskusom državnega udara visokih sovjetskih vojaških voditeljev, strah, ki ga je spodbudilo na tisoče obmejnih incidentov in vpadov, ki so jih organizirali Sovjeti in njihovi zavezniki. Prikrajšana za pomoč Sovjetske zveze in vzhodnega bloka, se je Jugoslavija pozneje obrnila na ZDA za gospodarsko in vojaško pomoč.

Politična situacija v Vzhodni Evropi v prvih letih po drugi svetovni vojni 
Takoj po drugi svetovni vojni je Sovjetska zveza poskušala vzpostaviti svojo politično prevlado v tujih državah, ki jih je Rdeča armada osvobodila od nemške okupacije, ujetih predvsem z vzpostavitvijo koalicijskih vlad v vzhodnoevropskih državah. Enopartijski komunistični pravilo je bilo na splošno težko doseči, saj so komunistične partije običajno zelo majhne. Komunistični voditelji so videli strateški pristop, kot začasni ukrep do okoliščin, ki so omogočale izključno komunistično oblast izboljšati. Komunistična partija Albanije (PKSH) KPJ je uživala veliko podporo javnosti, ki je izhajala iz Titovega partizanskega gibanja v Jugoslaviji in narodnoosvobodilnega gibanja Albanije. Medtem, ko je bil Tito voditelj Federativne ljudske republike Jugoslavije pod sovjetskim vplivom v zadnjih mesecih vojne in v prvih povojnih letih, ga je Stalin prijavil pred sovjetsko interesno področje večkrat in ga obravnaval kot satelitsko državo. Kontrast z ostalo vzhodno Evropo je poudaril pred sovjetsko ofenzivo v oktobru 1944. Titovi partizani podprli ofenzive, ki v so končni fazi pregnali Wehrmacht in njegove zaveznike iz severne Srbije in Beograda. Jugoslavija je morala sprejeti jugoslovansko civilno oblast v vsakem osvobojenem ozemlju.

Poslabšanje odnosov

Jugoslovanska zunanja politika, 1945—1947 

Sovjetska zveza in Jugoslavija sta podpisali pogodbo o prijateljstvu aprila 1945, ko se je Tito sestal s Stalinom v Moskvi. Razvila sta dobre dvostranske odnose, kljub razlikam v tem, kako doseči komunizem ali socialistično družbo. Leta 1945 se je Jugoslavija navezala na pomoč in rehabilitacijo Združenih narodov, saj se je soočala z pomanjkanjem hrane, vendar pa je veliko večje število notranje javnosti pridobilo pomoč od Sovjetske zveze. 10. januarja 1945 je Stalin imenoval zunanjo politiko Jugoslavije za nerazumno zaradi svojih ozemeljskih zahtev do večine svojih sosedov, vključno z Madžarsko, Avstrijo, in Svobodnim tržaškim ozemljem. Tito pa je v svojem govoru kritiziral Sovjetsko zvezo, ker ni spoštovala ozemeljskih zahtev. Soočenje z zahodnimi zavezniki je postalo napeto v avgustu 1946, ko jugoslovansko lovsko letalo sestrelilo ameriško vojaško letalo Air Forces Douglas C-47 v bližini Ljubljane ter nato drugega nad Bledom, ki je imel na krovu deset člansko posadko, od katerih jih je 5 umrlo. Zahodni zavezniki so napačno trdili, da je Stalin spodbujal Titovo vztrajnost; Stalin se je dejansko poskušal izogniti soočenju z Zahodom.  

Tito je tudi poskušal izvesti regionalno prevlado Jugoslavije nad južnimi sosedami, Albanijo, Bolgarijo in Grčijo. Prvi poskus v tej smeri se je zgodil leta 1943, ko je predlog za regionalni sedež za usklajevanje nacionalnih partizanske akcije padel. Prisotnost znatne albanske populacije v jugoslovanskem območju Kosova še naprej ovirajo odnose. Leta 1943, je PKSH predlagala priključitev Kosova v Albanijo, samo da bi se soočili z nasprotnim. Ideja o priključitvi Albanije v jugoslovansko federacijo se je pojavila leta 1946. 

Po vojni je Tito nadaljevala prevlado v regiji. Leta 1946 sta Albanija in Jugoslavija podpisali pogodbo o medsebojni pomoči in carinskih sporazumih, kar je omogočilo skoraj popolno vključitev Albanije v jugoslovanski gospodarski sistem. Skoraj tisoč jugoslovanskih gospodarskih razvojnih strokovnjakov je bilo poslanih v Albanijo in predstavnik KPJ-ja je bil dodan centralnemu komiteju PKSH oboroženih sil obeh držav. Sovjetska zveza je še vedno hotela, da bi se povezala z Albanijo skozi Jugoslavijo, zato je Stalin opozoril Jugoslovane o združitvi z Albanijo.

Avgusta 1947 sta Bolgarija in Jugoslavija pri Bledu podpisali prijateljstvo in pogodbe o medsebojni pomoči brez posvetovanja z Sovjetsko zvezo. Kljub temu, ko je sporazum septembra olajšal mednarodno komunistično dejavnost in komunikacijo, so Sovjeti odkrito obravnavali Jugoslavijo kot satelitsko državo vzhodnega boka. Od leta 1946 so notranja poročila iz veleposlaništva Sovjetske v Beogradu upodobila jugoslovanske voditelje v bolj neugodnih pogojih.

Integracija z Albanijo in podpora grškim upornikom 
Sovjetska zveza je sredi leta 1947 začela pošiljati svoje svetovalce v Albanijo, kar je Tito videl kot grožnjo nadaljnjemu vključevanja Albanije v Jugoslavijo. Pripisal je prehod na boj moči v osrednjem odboru albanskega voditelja Enevrja Hoxhe, ministra za notranje zadeve Koči Xoxe in ministra za industrijo, Naco Spiru. Spiru je bil videti kot glavni nasprotnik povezave z Jugoslavijo ter se zavzel za tesnejše odnose med Albanijo in Sovjetsko zvezo. Hoxha je sprožil preiskave proti Spiru. Nekaj dni pozneje je Spiru umrl v nejasnih okoliščinah, njegov vzrok smrti pa je bil uradno razglašen za samomor. Po Spiruvi smrti je bilo več srečanj jugoslovanskih in sovjetskih diplomatov in uradnikov na tem področju integracije, ki so se zaključili na srečanju med Stalinom in Milovan Đilasom decembra 1947 in januarju 1948. Z njegovo sklenitvijo je Stalin podprl priključitev Albanije v Jugoslavijo, pod pogojem, da se to izvede s privolitvijo Albancev. O tem se še vedno razpravljala, če je bil Stalin iskren glede njegovo podporo, ali pa če si je to prizadeval za zavlačevanje taktike. Ne glede na to, je Đilas zaznal Stalinovo podporo kot resnično. 

Jugoslovanska podpora komunistične partije Grčije (KKE) in KKE pod vodstvom Demokratske vojske Grčije (DSE) je v grški državljanski vojni posredno spodbujala albanske podporo za tesnejše vezi z Jugoslavijo. Državljanska vojna v Grčiji je okrepila albanski vtis, da so jugoslovanske in albanske meje ogrožale Grčijo. Prišlo je do ameriške operacije zbiranja obveščevalnih podatkov v državi. Leta 1947 je dvanajst britanskih agentov v osrednji Albaniji pričelo z vstajo, ki pa se ni uresničila. Jugoslovani so upali, da bo zaznana grška grožnja povečala albansko podporo za povezovanje z Jugoslavijo. Sovjetski odposlanci Albanije so šteli prizadevanja za uspešna pri izoblikovanju Albancev s strahom Grkov skupaj s percepcijo, da se Albanija ni mogla sama braniti, čeprav sovjetski viri navajajo, da grška državljanska vojna ni ogrožala Albanije. Tito je mislil, da lahko veliko DSE borcev, ki so bili Makedonski Slovanovi, omogoči Jugoslaviji pridobitev grškega ozemlja, ki se je razširila v Egejski Makedoniji, tudi če bi DSE uspelo prevzeti oblast. 

Kmalu potem, ko sta se Đilas in Stalin sestala, je Tito predlagal Enverju Hoxhi, da mora Albanija dovoliti Jugoslaviji uporabo vojaških oporišč v bližini Korce, blizu albansko-grške meje, za obrambo pred morebitnimi grškimi in anglo-ameriškimi napadi. Do konca januarja 1948 je Hoxha sprejel zamisel. Poleg tega, je Xoxe navedla, da je bila vključitev albanske in jugoslovanske vojske odobrjena. Čeprav naj bi zadeva potekala v tajnosti, so to Sovjeti izvedli s strani albanske vlade.

Federacija z Bolgarijo 
Konec leta 1944 je Stalin najprej predlagal ustanovitev jugoslovansko-bolgarske federacije, ki bi vključevala dualistični državo. Jugoslovansko stališče je takrat sporočilo, da bi lahko bila zveza možna, vendar le, če Bolgariji dodelijo eno od sedmih zveznih enot, in če bi bila Pirinska Makedonija dana novoustanovljeni jugoslovanski zvezni republiki Makedoniji. Ker sta se obe strani nista mogli dogovoriti, jih je Stalin januarja 1945 povabil v Moskvo na arbitražo. Končno je 26. januarja britanska vlada opozorila bolgarske oblasti, proti kateri koli dogovoru zveze z Jugoslavijo, preden je Bolgarija podpisala premirje z zavezniki. Zveza je bila umaknjena, kar je Titu politično stanje olajšalo. 

Tri leta kasneje, leta 1948, ko sta Tito in Hoxha pripravljala uvajanje Jugoslovanske ljudske armade v Albanijo, je vodja bolgarske Delavske stranke Georgi Dimitrov poročal zahodnim novinarjem o vključitvi vzhodnega bloka v zvezno organizirano državo. Nato je bila Grčija vključena na seznam držav, ki jo je skrbelo, ker je Sovjetska zveza še vedno hotela širiti svoje ozemlje in komunistično ideologijo v evropske države. 1. februarja 1948 je Molotov naročil jugoslovanskim in bolgarskim voditeljem, da pošljejo njihove predstavnike v Moskvo, da bi 10. februarja potekale razprave.

Srečanje z Stalinom februarja 1948 

V odgovor na Moltova vabila je Tito poslal svojega pomočnika Edvarda Kardelja in predsednika Izvršnega sveta Ljudske republike Hrvaške Vladimirja Bakariča v Moskvo, kjer sta se oba pridružila Djilasu. Stalin je besnel nad Jugoslavijo zaradi ignoriranja Sovjetske zveze pri podpisu sporazuma na Bledu in naročil, da se vključi Grčijo v hipotetično federacijo z Bolgarijo in Jugoslavijo. Prav tako je zahteval konec vstaje v Grčiji, češ, da bi vsaka nadaljnja podpora za komunistične gverile vodila k širšemu nasprotju z ZDA in Združenim Kraljestvom.

Stalin je zahteval tudi takojšnjo zvezo, sestavljeno iz Bolgarije in Jugoslavije. V skladu s Stalinovim načrtom bi se lahko Albanija kasneje pridružila. Obenem je izrazil podporo podobnim sindikatom na Madžarskem, v Romuniji in na Poljskem ter Češkem. Jugoslovanski in bolgarski udeleženci sestanka so priznali napake, in Stalin je prisilil Kardelja in Dimitrova, da sta podpisala pogodba obveze Jugoslavije in Bolgarije, da sta se posvetovali s Sovjetsko zvezo o vseh vprašanjih zunanje politike. KPJ se je v politbiroju na skrivaj sestal 19. februarja in se odločil pred kakršno koli zvezo z Bolgarijo. Dva dni kasneje so se Tito, Kardelj in Đilas srečali z Nikosom Zachariadisom, generalnim sekretarjem KKE. Stalin je bil v nasprotju z oboroženim bojem na KKE, vendar je kljub temu obljubil nadaljevanje jugoslovansko podporo. 

Osrednji odbor KPJ se je sestal 1. marca, in ugotovil, da bi Jugoslavija ostala samostojna le, če bi bila proti sovjetski pomoči za gospodarski razvoj vzhodnega bloka. Sovjetska zveza je bila do ogledov jugoslovanskega petletnega razvojnega načrta neugodna, ker se ni uskladila s potrebami vzhodnega bloka, ampak prednosti razvoja, ki je temeljil izključno na lokalnih razvojnih potrebah. Osrednji odbor je zavrnil tudi možnost zveze z Bolgarijo, ki jo je prikazoval kot obliko taktike, in se odločil, da nadaljuje z obstoječo politiko do Albanije. Član albanskega sporazuma in vladni minister Sreten Žujović, ki ni bil navzoč na seji 19. februarja, se je udeležil sestanka z dne 1. marca in obvestil Sovjete.

V Albaniji je Xoxe ukazal odstraniti vse anti-jugoslovanske sile iz centralnega komiteja PKSH na plenumu 26. februarja. Osrednji odbor PKSH sprejela sklep, da je bila uradna albanska politika pro-jugoslovanska. Albanske oblasti so sprejele dodaten tajni dokument s podrobno načrtovano združitvijo albanskih sil jugoslovanske vojske, ki je navajal nevarnost grške invazije in trdil, da je bil zbor jugoslovanskih vojakov na albansko-grški meji zelo nujna potreba. V odgovor na te poteze so se sovjetski vojaški svetovalci umaknili iz Jugoslavije do 18. marca.

Stalinova pisma in odprt spor

Prvo pismo 
27. marca 1948 je Stalin poslal svoje prvo pismo, naslovljeno na Tita in Kardelja. V svojem pismu je Stalin obsodil Tita in Kardelja, kot tudi Djilasa, Svetozara Vukmanovića, Borisa Kidriča in Aleksandra Rankovića ter jih označil kot "dvomljive marksiste", ki so bili odgovorni za boj proti sovjetskemu vzdušju v Jugoslaviji. Stalin je kritiziral tudi jugoslovanske politike na področju varnosti, gospodarstva in političnih imenovanj. Zlasti je zameril predlog, da je bila Jugoslavija bolj revolucionarna kot Sovjetska zveza, primerjal pa je tudi njihove položaje z ubojom Leva Trockija. Namen pisma je bil, da pozove zveste komuniste odstraniti "dvomljive marksiste«. Sovjeti so ohranili stik z Žujovićom in nekdanjim ministrom za industrijo Andrijo Hebrangom in v začetku aprila leta 1948 je Stalin naročil Žujoviću odstraniti Tita s položaja voditelja Jugoslavije. Upali so, da se zagotovi položaj generalnega sekretarja KPJ za Žujovića in da bo Hebrang nadomestil mesto predsednika vlade. 

Tito je sklical CK KPJ z dne 12. aprila, da pripravi pisni odgovor Stalinu. Tito je zavrnil Stalinove trditve in jih opisal obrekovanje in napačne informacije. Prav tako je poudaril dosežke KPJ-ja za nacionalno neodvisnost in enakopravnost. Žujović je bil edini, ki je nasprotoval Titu na sestanku. Zavzel se je za povezavo Jugoslavije kot del Sovjetske zveze, in je vprašal, kaj bi bil prihodnji položaj države v mednarodnih odnosih, če Sovjetska zveza ni bi pomagala pri vzdrževanju gospodarstva v državi. Tito je pozval k ukrepanju proti Žujović in Hebrangu. Trdili so, da so bila Henbrangova dejanja glavni razlog za Sovjetsko nezaupanja. Da bi ga diskreditirali, so ga obtožili, da je Hebrang postal vohun za ultra-nacionalistične in fašistične hrvaške Ustaše v času njegovega ujetništva leta 1942 in da je nato izsiljeval s temi informacij Sovjete. Tako Žujović kot tudi Hebrang sta bila v enem tednu aretirana in zaprta.

Drugo pismo 
4. maja 1948 je Stalin v Jugoslavijo poslal drugo pismo. Zanikal je, da je bilo Sovjetsko vodstvo zavedeno o razmerah v Jugoslaviji in je trdil, da so bile razlike nad načelno. Prav tako je zanikal, da je bil Hebrang član v KPJ-ju, a je potrdil, da je bil Žujović kandidat za člana. Stalin je podvomil v lestvico dosežkov KPJ-ju, in dejal, da je uspeh vsake komunistične partije odvisen od pomoči Rdeče armade, kar pomeni, da je Sovjetska vojska pomena. V svojem odgovoru na drugem pismu sta Tito in Kardelj zavrnila arbitražo z Informbirojem, in obtožila Stalina lobiranja druge komunistične partije, da vpliva na izid spora.

Tretje pismo in resulacija 
19. maja je Tito prejel vabilo za jugoslovansko delegacijo, da se udeležijo sestanka Informbiroja in pri tem razpravlja o razmerah v zvezi s KPJ. Vendar pa je v KPJ je osrednji odbor vabilo naslednji dan zavrnil. Stalin je nato poslal svoje tretje pismo, tedaj naslovljeno na Tita in Hebrang, ki sta navajala, da je neuspeh, da govori v imenu KPJ-ja, preden bi Informbiro pomenila tiho priznanja krivde. 19. junija je KPJ prejel uradno vabilo na sestanek v Bukarešti, ki je bil organiziran dva dni kasneje. Vodstvo KPJ-ja je obvestilo Informbiroja, da na sestanek ne bi poslali vseh delegatov. 

Informbiro je objavila sklep o KPJ-ju 28. junija, da izpostavi spor in kritiziralo KPJ za anti-Sovjetizem in ideološke napake, pomanjkanje demokracije v stranki, in nezmožnost sprejetja kritike. Poleg tega je Informbiro obtožil KPJ nasprotne stranke v organizaciji, izdajanje mednarodne solidarnosti delovnih ljudi, in ob predpostavki, da je nacionalistično gibanje. Nazadnje je bila KPJ razglašena pred Informbirojem. Resolucija je trdila, da so "zdravi" člani KPJ, katerih delo bi bilo merjeno z njihovo pripravljenost za strmoglavljenje Tita in njegovo pričakovanje njegovega vodstva, da je to mogoče doseči zgolj zaradi Stalinove trme. Stalin je pričakoval, da se bo sestal z tako imenovanimi "dvomljivimi marksisti".

Poznejši dogodki 

Soočeni z izbiro odpora ali predložitve Stalina, je Tito izbral, da naj v jugoslovanski komunistični partiji ne podprejo Stalina. Ocenjuje se, da je do 20 odstotkov članstva partije podprlo Stalina namesto Tita. Vodstvo stranke je to opazilo, in to je privedlo do obsežnih množičnih pobojev in javnih usmrtitev. Dejanske ali zaznane privržence Stalina so imenovali "Cominformists" ali "ibeovci" kot slabšalno obliko, ki temelji na prvih dveh besedah v uradnem imenu Informbiroja-informacijskega biroja komunističnih strank delavcev. Na tisoče ljudi so jugoslovanski komunisti zaprli, ubili, ali izgnali. Po Rankovičevih podatkih je bilo 51.000 ljudi ubitih, zaprtih ali obsojenih na prisilno delo. Leta 1949 so zgradili posebna koncentracijska taborišča za moške in ženske na nenaseljenih jadranskih otokih, Goli Otok in Sveti Grgur.

Ameriška pomoč Jugoslaviji 

Jugoslavija se je začela spopadati s precejšnjimi gospodarskimi težavami zaradi spora, saj je bilo njeno gospodarstvo odvisno od neoviranega prehoda trgovine z Sovjetsko zvezo in drugimi državami vzhodnega bloka. Morebitna vojna z Sovjetsko zvezo bi pripeljala do visoke vojaške porabe, spor pa je povečal na 21,4 odstotkov nacionalnega dohodka leta 1952. Združene države Amerike so štele spor kot priložnost za zmago v hladni vojni, vendar je bil previden pristop negotov, če bi bil spor trajen ali če bi se jugoslovanska zunanja politika spremenila. 

Jugoslavija je ZDA prvič zaprosila za pomoč poleti leta 1948. Decembra istega leta je Tito napovedal, da se bodo strateške surovine pošiljale na zahod, v zameno za večjo trgovino. Februarja 1949 so se ZDA odločile, da bodo gospodarsko pomagale Titu. V zameno se je v ZDA zahtevalo prenehanje jugoslovanske pomoči za DSE, ko so se notranje razmere v Jugoslaviji stopnjevale, ne da bi ogrozili Titov položaj. Ameriški sekretar Dean Acheson je trdil, da je podpora Tita v interesu Združenih držav, ne glede na naravo Titovega režima. Ameriška pomoč je pomagala Jugoslavija premagati slabe letine v letih 1948, 1949 in 1950, vendar pa bi bilo skoraj nobena gospodarska rast pred 1952. Tito je prejel tudi od ZDA ponudbo za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov.  

Leta 1949 so Združene države zagotovile posojila v Jugoslavijo, jih povečala leta 1950, nato pa pod pogojem velikih donacij. Jugoslovani so se hoteli najprej izogniti iskanju vojaške pomoči od ZDA, saj so menili, da bi zagotovila Sovjetom izgovor za invazijo. Do leta 1951 so postali jugoslovanski organi prepričani, da je bil sovjetski napad neizogiben ne glede vojaške pomoči Zahoda. Zato je bila Jugoslavija vključena v Program medsebojni obrambni pomoči.

Sovjetske aktivnosti in vojaški udar 

Ko je spor postal javno znan leta 1948, se je Stalin lotil propagandne kampanje proti Titu, zaveznice Sovjetske zveze blokirale svoje meje z Jugoslavijo; zaradi tega se je zgodilo 7.877 mejnih incidentov. Do leta 1953 so sovjetski varnostni vpadi povzročili smrt 27 jugoslovanskih varnostnih oseb. Ni jasno, ali je Sovjetska zveza načrtovala vojaško posredovanje proti Jugoslaviji. Madžarski major Béla Király, ki je leta 1956 pobegnil v ZDA, je trdil, da so obstajali takšni načrti. Kasnejše raziskave so pokazale svoje mnenje o odsotnosti nekdanje Sovjetske zveze in Varšavskega pakta arhivskega gradiva, ki dokumentira takšne načrte, in Király je dodal, da sta sovjetska in madžarska vojska načrtovali pričakovani napad s strani zahodnih zaveznikov preko Jugoslavije, ki je podpirala jugoslovanske sile. Velik del teh priprav je bila izgradnja utrdb velikih vzdolž madžarske meje Jugoslavije. Možno je tudi, da Stalin je odvrnil od interveniranja na odziv Združenih držav, zaradi izbruha korejske vojne leta 1950. Jugoslovani so verjeli, da je sovjetska invazija verjetna ali neizbežna v skladu z obrambnimi načrti. Stalinovo sporočilo je bilo poslano češkoslovaškemu predsedniku Klementu Gottwaldu kmalu po tem, ko junija 1948 Informbirno srečanje pokazalo, da je bil Stalinov cilj izolirati Jugoslavijo, kar je povzročilo njegovo zmanjšanje priljubljenosti bolj kot pri Titu. V prizadevanju odstraniti Tita, so Sovjeti pomagali Bolgariji vzpostaviti tri obveščevalne operacije prispevke vzdolž meje države z Jugoslavijo - v Vidin, Slivnitsa in Dupnitsa.  Njihov namen je bil narediti kanale za distribucijo propagandnih materialov proti Titu in vzdrževanje povezave z kominformskimi podporniki v Jugoslavija. 

Takoj zatem je bil izveden prvi poskus na jugoslovanski vojaški udar, kar so Sovjeti podpirali. Ti podatki so bili posredovani k načelniku Generalštaba Slovenske vojske, generalpolkovniku Arsu Jovanoviću, generalu Branku Petričeviću Kadji in polkovniku Vladimirju Dapčeviću. Dogodek je bil preprečen in mejni stražarji so ubili Jovanovića v bližini Vršca, medtem ko je skušal pobegniti v Romunijo. Petričević je bil aretiran v Beogradu in Dapčević je bil aretiran, ko je hotel prečkati mejo z Madžarsko. 

Stalin je osebno leta 1949 začel pripravljati in načrtovati atentate, s čimer je začel pošiljat v Jugoslavijo ljudi, z nalogo ubiti Tita, Edvarda Kardelja, Aleksandra Rankovića in Mošo Pijade. Noben atentat, ki ga je načrtoval, se ni uresničil, saj so njegove ljudi prej ali slej dobili. V enem sporočilu iz leta 1950 je Tito osebno zapisal: Nehaj pošiljat ljudi, da me ubijejo. Pet smo jih že ujeli, enega z bombo in drugega s puško. Če bi ne boš nehal pošiljati morilcev, ti bom jaz poslal enega v Moskvo, drugega pa mi ne bo treba. Po tem sporočilu je Stalin prenehal s pošiljanjem morilcev, vendar je še vedno ostal besen. Leta 1952 je Sovjetsko ministrstvo za državno varnost načrtovalo izvesti atentat na Tita z biološkim dejavnikom, in strupom, vendar je Stalin naslednje leto umrl, še preden bi se lahko izvedli načrt. 

V politiki vzhodnega bloka, po delih z Jugoslavijo, je privedlo do odpovedi in pregona domnevnih Titoistov, ki naj bi okrepili Stalinov nadzor nad komunističnimi partijami bloka. To je povzročilo sojenje visokih uradnikov, kot Xoxe, generalni sekretar Komunistične partije Češkoslovaške Rudolf Slánský, madžarski notranji in zunanji minister László Rajk, in generalni sekretar bolgarske delavske partije centralnega komiteja Traicho Kostov. Poleg tega sta Albanija in Bolgarija prekinili odnose z Jugoslavijo in se v celoti obrnili Sovjetsko zvezo. 

Spor se je končal leta 1953, ko je Stalin umrl in je na oblast v Sovjetski zvezi prišel Nikita Hruščov, kateri je tudi začel destalinizacijo. Tito je nato v tem letu pod Hruščovim vodstvom izboljšal odnose z Sovjetsko zvezo, s tem pa so se izboljšali tudi odnosi z preostalimi državami vzhodnega bloka, vključno z Bolgarijo.

Glej tudi 

 Sovjetsko–kitajski spor
 Sovjetsko–albanski spor

Sklici

Knjige

Časopisi
 

 
 
 
Politika Sovjetske zveze
Politika Jugoslavije
1948 v politiki